Mesiano kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Mesianó (ort i Grekland, Nomós Kilkís), Mellersta Makedonien, 
 Mesianó (ort i Grekland, Nomós Péllis), Mellersta Makedonien,

Italien 

 Mesiano (ort i Italien), Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar